Adblock Plus – wtyczka dla przeglądarek wydana w 2006 roku
 AdBlock – wtyczka dla przeglądarek wydana w 2009 roku